

Рогачов або Рогачів — місто обласного підпорядкування, Гомельська область

Села:
 Рогачів — Житомирська область, Звягельський район
 Рогачів — Рівненська область, Рівненський район